Unter der Bezeichnung Synode von Attigny wurden zwei kirchliche Zusammenkünfte abgehalten, die aber auch unter anderen Namen bekannt sind:
 Synode von Attigny 762: siehe Gebetsbund von Attigny
 Synode von Attigny 822: siehe Bußakt von Attigny